PST eller pst har flere betydninger:
 Pacific Standard Time - Pacific Time Zone, UTC−08:00
 Socialistisk Arbejderparti (Algeriet) (PST fra fransk Parti socialiste des travailleurs)
 Politiets Sikkerhetstjeneste - det norske politis efterretningstjeneste